East Lincoln Township (Illinois)
East Lincoln Township (Iowa)